Леони́д Григо́рьевич Воро́нин (, село Тритузное, Екатеринославская губерния — 8 февраля 1983, Москва) — советский физиолог, член-корреспондент Академии наук СССР и Академии педагогических наук СССР.

Биография 
Леонид Григорьевич Воронин родился в селе Тритузное. С 1927 по 1931 учился в Днепропетровском педагогическом институте профессионального образования. В 1936 году Леонид Григорьевич защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Новые материалы к вопросу о моторной деятельности кишечника и механизмы её регуляции». С 1938 по 1940 годы руководил Сухумским филиалом Всесоюзного института экспериментальной медицины. В 1946 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Анализ и синтез сложных раздражителей нормальным и повреждённым мозгом собаки».

С 1953 по 1966 годы по приглашению Ивана Георгиевича Петровского заведовал кафедрой высшей нервной деятельности биолого-почвенного факультета МГУ, в 1954—1958 годах был деканом этого факультета. С 1957 по 1959 годы руководил институтом высшей нервной деятельности АН СССР. В период с 1963 по 1983 годы занимал должность президента Всесоюзного физиологического общества. 26 ноября 1968 года был избран членом-корреспондентом АН СССР по специальности «физиология». В том же году был избран членом-корреспондентом Академии педагогических наук СССР.

Вклад в науку 
Научные работы Воронина посвящены изучению высшей нервной деятельности человека и животных. В частности, им исследовались вопросы анализа и синтеза сложных раздражителей, и взаимодействия ориентировочного и условных рефлексов.

Награды и премии 
 Премия им. И. П. Павлова (1952);
 Орден Трудового Красного Знамени (1954);
 Орден Трудового Красного Знамени (1967);
 Золотая медаль имени И. П. Павлова (1973);
 Орден Трудового Красного Знамени (1975);

Некоторые работы 
 Воронин Л. Г. В Африку за обезьянами. — : Госкультпросветиздат, 1950.

Примечания 

Лауреаты премии имени И. П. Павлова
Члены КПСС
Физиологи СССР
Деканы биолого-почвенного факультета МГУ
Награждённые Золотой медалью имени И. П. Павлова
Выпускники Днепровского национального университета